En Pologne, Krasów peut désigner :

 Krasów, un village de la voïvodie de Mazovie ;
 Krasów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.